Eggemann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Eggemann, deutscher Orgelbauer
 Dominik Eggemann (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Helga Kreuter-Eggemann (1914–1970), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Eggimann, Schweizer Familienname